MDF – skrót od Węgierskie Forum Demokratyczne (węg. Magyar Demokrata Fórum)
 MDF – płyta pilśniowa (ang. medium-density fibreboard)
 Granat MDF-1 – francuski granat uniwersalny
 MDF – producent gier komputerowych
 mdf. – oznaczenie języka moksza
 mdf. – oznaczenie Wikipedii w języku moksza